Урага́н «До́риан» () — мощный тропический циклон, эпицентр которого возник у восточного побережья Соединённых Штатов Америки 1 сентября 2019 года. Урагану «Дориан» была присвоена максимальная, пятая «катастрофическая» категория по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Максимальная скорость ветра — до 298 км/ч, а в некоторых случаях превышала 354 км/ч. На 10 сентября 2019 года ущерб от урагана оценивается от 3,5 до 6,5 миллиардов долларов США.

Метеорологическая история 
Ураган образовался на острове Большой Багама в воскресенье 1 сентября 2019 года и, сдвинувшись на 15 километров в сторону побережья США, остановился. За сутки на территории Багамских островов выпало от 60 до 89 см осадков, было затоплено 13 тысяч жилых домов, это 45 % построек на островах Большой Багама и Абакос, максимальная скорость ветра достигала 295 километров в час, что сделало Дориан самым сильным ураганом в истории Багамских островов. Урагану была присвоена пятая, наивысшая категория по шкале Саффира-Симпсона.

На востоке от урагана располагалась зона высокого атмосферного давления, которая смещала ураган в сторону штата Флорида, со стороны которого так же располагался антициклон, в результате чего Дориан «завис» над Багамскими островами более чем на сутки. В результате штормовых дождей и штормового прилива высотой 5-6 метров оказались затоплены прибрежные зоны острова. Международный аэропорт Багам ушел под воду на два метра.

Максимальная зафиксированная скорость ветра во вторник 2 сентября достигла 205 км/ч, ему присвоена третья категория по шкале Саффира-Симпсона. В штатах США Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине 2 сентября было объявлено чрезвычайное положение и эвакуация прибрежных районов.

На 4 сентября ураган находился в 180 км от побережья Флориды и двигался со скоростью 2,5 м/с в северо-западном направлении.

К 9 часам утра 6 сентября по местному времени (16:00 по Москве) «Дориан» достиг мыса Хаттерас на побережье Северной Каролины, скорость ветра в его центре достигала 145 км/ч.

К 7 сентября ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины в США. Скорость ветра достигала более 158 км/ч.

К 8 сентября ураган дошел до атлантического побережья Канады, пострадали провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда. По мощности урагану снова присвоена вторая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Последствия 
Жертвами урагана считаются 50 человек, более 76 тысяч человек остались без крова, на территории Багам затоплено 13 тысяч жилых домов.

В штате Южная Каролина около 400 тысяч зданий остались без электричества.

Примечания

Ссылки 

 Archived 5-day Forecasts Track and Watch/Warnings Graphic
 Advisory archive on Hurricane Dorian

Ураганы 2019 года
Стихийные бедствия в США 2019 года
Дориан